Prechtler ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Prechtler (1859–1917), österreichischer Theaterschauspieler
 Otto Prechtler (1813–1881), österreichischer Dramatiker, Lyriker, Librettist und Staatsbeamter (Archivar)